Regionalna nogometna liga Zagreb - Jug (također i kao Zagrebačka regionalna liga - Jug) u sezoni 1987./88. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 17 klubova, a prvak je bio "PIK" iz Vrbovca.

Ljestvica 

 "Tehničar" iz Karlovca odustao nakon zimske pauze 
 Dvor na Uni - tadašnji naziv za Dvor
 Mostanje - danas dio Karlovca

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice

Izvori  
 Krešimir Perušić i dr.: 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji : 1903. – 2003., Karlovac, 2004., , str. 317 
 Ico Kerhin, Miroslav Rede: Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza : 1919 - 1994 , Zagreb, 1995., str. 205-206 
 Branko Mesarić, Josip Ljubić: 70 godina nogometa u Jarunu, Gajevu i Staglišću : 1921. – 1991., Zagreb, 1991., str. 86   
 Zdenko Vuković: NK "Jaska" : (1925. – 1995.), Jastrebarsko, 1997., , str. 235
 nk-vrapce.hr, NK Vrapče Zagreb - arhiva rezultata , pristupljeno 16. travnja 2018. 
  

1987-88 Jug 
Zagreb regija Jug
1987-88 Zagreb